Rotlicht steht für:
 Rotlicht (Prostitution), Bezeichnung für Sexarbeit (Rotlichtmilieu, Rotlichtviertel)
 Astra Rotlicht, Biersorte, siehe Astra (Bier)

Rotes Licht:
 rotes Signallicht einer Ampel, siehe Ampel #Rotlicht
 rotes Aufnahmesignal etwa in Senderstudios, fachbegrifflich Tally
 Licht einer roten Rundumkennleuchte, siehe Rundumkennleuchte #Rot

Infrarotes Licht:
 wärmendes infrarotes Licht, siehe Infrarotstrahler #Infrarotlampen
 wärmendes infrarotes Licht in der Medizin, siehe Infrarot-Behandlung

Siehe auch:
 Rote Lichtungen
 Rotes Licht
 Rotlichtüberwachung (Verkehrsüberwachung an Ampelanlagen)
 Rotlichtlampe (Begriffsklärung)